Héctor Campomar, personnalité argentine, cofondateur de l'Église Maradonienne en 1998 ;
 Juan Campomar, né le , joueur uruguayen de rugby à XV évoluant au poste de demi de mêlée ;
 Viviane Campomar, écrivain français.